dB – decybel
 Db – pierwiastek dubn
 Deuxieme Bureau – biuro (sekcja) francuskiego wywiadu wojskowego
 Dragon Ball – Dragon Ball, Manga/Anime
 
 The dB’s – amerykańska grupa rockowa
 D.B. Cooper – imię przypisywane mężczyźnie który 24 listopada 1971 porwał Boeinga 727
 Skrytka DB-320 – grobowiec znajdujący się na południe od świątyni Hatszepsut w dolinie Deir el-Bahari, w Tebach Zachodnich

Przedsiębiorstwa 
 Deutsche Bahn – kolej niemiecka
 Deutsche Bank – niemiecki bank
 Deutsche Bundesbahn – Niemiecka Kolej Federalna
 Daimler-Benz – niemieckie przedsiębiorstwo

Technika 
 DB Hub – następca Open DC Huba
 OLE DB – interfejs programistyczny firmy Microsoft służący do uzyskiwania dostępu do danych
 EXist-db – otwarty system zarządzania bazą danych

Bombowce 
 DB-3 – sowiecki bombowiec
 DB-4 – sowiecki bombowiec
 DB-LK – dwusilnikowy bombowiec produkcji radzieckiej
 Douglas DB-7 – rodzina amerykańskich samolotów bombowych i nocnych myśliwskich

Zespoły trakcyjne 
 DB 420 – elektryczny zespół trakcyjny
 DB 422 – elektryczny zespół trakcyjny
 DB 423 – elektryczny zespół trakcyjny
 DB 424 – klasa elektrycznych zespołów trakcyjnych
 DB 425 – elektryczny zespół trakcyjny
 DB 472 – elektryczne zespoły trakcyjne

Zobacz też 
 Thumbs.db
 DB-2